Peter Jackson (1912–1983) olimpiai ezüstérmes angol evezős
 Peter Jackson (1945) amerikai Virgin-szigeteki vitorlázó, olimpikon
 Peter Jackson (1961) új-zélandi filmrendező, producer és forgatókönyvíró
 Peter Jackson (1964) új-zélandi asztaliteniszező, olimpikon
 Peter Jackson (labdarúgó)
 Peter Jackson (történész)